Der Navy Football Club (), kurz Navy FC, ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Sattahip (Provinz Chon Buri), der in der Thai League 3, der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt. Der Verein gehört zur thailändischen Marine (Royal Thai Navy), welche in Sattahip – ca. 30 km vom Touristenzentrum Pattaya – ihre Basis hat. Der Spitzname des Teams lautet „Ta Han Nam“ ().

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 1956 als Fußballverein der thailändischen Seestreitkräfte (Samoson Futbon Thahan Ruea) gegründet. Seit der Ablösung des Kor Royal Cups durch die Thai Premier League (TPL) 1996, galt der Marineclub stets als „Fahrstuhlmannschaft“ zwischen der obersten Liga und der darunter stehenden Thai Premier League Division 1. Dennoch gewann der Mannschaft 2006 als Absteiger aus der TPL den Queen’s Cup. Nach direktem Wiederaufstieg 2007 konnte die Klasse nicht gehalten werden. 2008 machte der Club am vorletzten Spieltag den direkten Wiederaufstieg in die TPL perfekt.

Umgangssprachlich wurde der Verein schon lange „Rajnavy“ (Ratchanawi) genannt, ein inoffizieller Name für die königliche Marine. Diesen Namen nahm der Club schließlich auch offiziell an: Da zur Saison 2009 jeder Verein der TPL eine Aktiengesellschaft sein musste und die neuen Eigentümer den Sitz von Sattahip in die etwa 40 km entfernte Provinzhauptstadt Rayong verlegten, nannte sich der Verein in FC Rajnavy-Rayong um. Aufgrund des hohen Zuschauerzuspruchs wurde das Stadion in Rayong in der zweiten Hälfte der Saison renoviert und es wurden Stahlrohrtribünen errichtet. Obwohl der Verein bis zuletzt im Abstiegskampf steckte, kamen bis zu 10.000 und mehr Zuschauer zu den Heimspielen. Ende der Saison 2009 belegte der Aufsteiger Platz 12. Mit der gleichen Punktzahl von 30 Punkten wie der FC Sriracha und Bangkok United FC und dem schlechteren Torverhältnis konnte die Liga gehalten werden, da in Thailand zuerst der direkte Vergleich zählt.

Zur neuen Saison wechselte das Management des Vereins. Es wurde ein neues Vereinslogo eingeführt. Im Kader der Saison 2010 standen insgesamt drei Spieler aus Südkorea. Rajnavy ist damit der erste Verein in der Thai Premier League mit drei Spielern aus dem Südteil Koreas. Während 2010 noch der 10. Platz belegt wurde, stieg die Mannschaft nach der Saison 2011 mit Platz 16 in die Division 1 ab. Die thailändische Marine übernahm 2011 wieder die Eigentümerschaft des Vereins und verlegte den Sitz von Rayong zurück nach Sattahip.

Nach drei Jahren in der Division 1 erfolgte mit einem 3. Platz der Wiederaufstieg in die Thailand Premier League. Von 2015 an kämpfte der Verein jede Saison gegen den Abstieg. Mit Abschluss der Saison 2018, in der ein 16. Platz belegt wurde, erfolgte der Abstieg in die Thai League 2. Nach vielen Abgängen wurde eine neue junge Mannschaft formiert. Die Mannschaft belegte einen 16. Tabellenplatz und musste somit in die Thai League 3 absteigen. Nachdem Thai Honda FC bekannt gab, die Saison 2020 keine Mannschaft zu melden, verblieb der Verein in der 2. Liga. Am Ende der Saison 2021/22 belegte man den letzten Taballenplatz und musste somit den Weg in die Drittklassigkeit antreten. Hier tritt der Verein in Eastern Region an.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Navy Stadium () in Sattahip aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Es verfügt nur über eine Kurve. Die andere Kurvenseite ist offen. Dort befindet sich die Stadionanzeige. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 6000 Personen und ist überdacht. Eigentümer ist die Königlich-thailändische Marine.

Spielstätten seit 2007

Vereinserfolge 
 Thai Premier League Division 1
 2006 - 2. Platz 
 2008 - 3. Platz 
 2014 - 3. Platz 

 Queen’s Cup
 2006 - Sieger

Aktueller Kader 
Stand: 27. Januar 2023

Trainer seit 2015 
Stand: 6. Februar 2021

Beste Torschützen seit 2009

Saisonplatzierung

Sponsoren

Navy FC U23

Saisonplatzierung

Torschützen 2018

CLUB Rangliste  
Stand: 27. November 2018

Thailand

Asien

Welt

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 
 
 Navy FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Navy FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Navy FC bei facebook.com

Navy, FC
Sport (Rayong)
Gegründet 1956
Sport (Sattahip)